Grodzisk est le nom de :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Grodzisk Wielkopolski, ville du powiat de Grodzisk Wielkopolski 
 Grodzisk, village 

dans la voïvodie de Łódź
 Grodzisk, village 

dans la voïvodie de Lubusz
 Grodzisk, village

dans la voïvodie de Mazovie
 Grodzisk Mazowiecki, ville du powiat de Grodzisk Mazowiecki
 Grodzisk, village du powiat de Mińsk
 Grodzisk, village du powiat d'Ostrołęka 
 Grodzisk, village du powiat de Siedlce 
 Grodzisk, village du powiat de Sokołów 
 Grodzisk, village du powiat de Węgrów

dans la voïvodie de Podlachie
 gmina de Grodzisk, dans le powiat de Siemiatycze
 Grodzisk, village du powiat de Siemiatycze, siège de cette gmina
 Grodzisk, village du powiat d'Hajnówka 
 Grodzisk, village du powiat de Sokółka

Homonymie de localités